|-
| 166201 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166202 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166203 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166204 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166205 - || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166206 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166207 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166208 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166209 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166210 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166211 - || || 14 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166212 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166213 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166214 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166215 - || || 14 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166216 - || || 14 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166217 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166218 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166219 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166220 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166221 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166222 - || || 20 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166223 - || || 23 de març de 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| 166224 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166225 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166226 - || || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166227 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166228 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166229 - || || 17 de març de 2002 || Moletai || MAO
|-
| 166230 - || || 17 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166231 - || || 18 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166232 - || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166233 - || || 20 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166234 - || || 20 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166235 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166236 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166237 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166238 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166239 - || || 31 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166240 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166241 - || || 15 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166242 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166243 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166244 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166245 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166246 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166247 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166248 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166249 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166250 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166251 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166252 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166253 - || || 15 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166254 - || || 1 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166255 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166256 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166257 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166258 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166259 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166260 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166261 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166262 - || || 8 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166263 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166264 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166265 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166266 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166267 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166268 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166269 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166270 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166271 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166272 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166273 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166274 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166275 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166276 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166277 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166278 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166279 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166280 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166281 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166282 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166283 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166284 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166285 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166286 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166287 - || || 12 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166288 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166289 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166290 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166291 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166292 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166293 - || || 18 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166294 - || || 18 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166295 - || || 3 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166296 - || || 3 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166297 - || || 5 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166298 - || || 6 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166299 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166300 - || || 4 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
|}

6